Пузович () — сербская фамилия

 Пузович, Владислав (род. 1978) — сербский историк.
 Пузович, Мирко (род. 1956) — сербский югославский боксёр полусредней весовой категории
 Пузович, Предраг (род. 1950) — священник Сербской православной церкви и церковный историк